Вікі Нелсон-Данбар була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Ольга Царбопулу.

Нейже Діас виграла титул, перемігши у фіналі Патрісію Медрадо з рахунком 6–0, 6–7, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Крістіан Жоліссен (2-ге коло)
  Лаура Гарроне (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Вікі Нелсон-Данбар (1-ше коло)
  Адріана Віллагран (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Бразилії з тенісу 1987 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд